Била гора ( — Белая гора).
 Белая гора (Чехия) — территория, район к западу от Праги, а также гора на этой территории высотой 381 м. Её именем названы:
 Битва на Белой Горе — сражение 8 ноября 1620 года.
 Била гора (станция метро) — предполагаемая станция метро в Праге на продолжении линии А.
 Била гора (Плзень) — район Плзеня.
 Била гора (гора, 280) — гора в  высотой 280 м.
 Била гора (Брно) — холм высотой 300 м, лесопарк и памятник природы в Брне.
 Била гора (Подебрады) — гора высотой 557 м между городами Копршивнице и Штрамберк.

См. также 
 Белая гора
 Белая Гора